PF steht für:
 Patriotic Front (Sambia), eine Partei in Sambia
 Phenoplast als DIN-Kurzzeichen für die duroplastischen Kunststoffe auf Basis von Phenolharzen
 Pilot flying für den augenblicklich steuernden Luftfahrzeugführer
 Policía Federal, ein polizeidienstliches Ordnungsorgan in Mexiko, siehe Bundespolizei (Mexiko)
 Polícia Federal, ein polizeidienstliches Ordnungsorgan in Brasilien, siehe Bundespolizei (Brasilien)
 Polizeiführer, berufliche Funktion einer hochgestellten Führungskraft bei der deutschen Polizei in einem Polizeieinsatz, die eine Vielzahl polizeilicher Teileinheiten bei einer Lage führt
 Französisch-Polynesien als Landescode nach ISO 3166
 Pour féliciter, frz. „um Glück zu wünschen“, in der Form pf + Jahreszahl oder P.F. + Jahreszahl eine selbstgestaltete Kleingrafik, die als Neujahrsgruß verschickt wird, besonders in Tschechien tradiert; Vermerk auf Visitenkarten
 Power Factor, siehe Leistungsfaktor, in der Elektrotechnik gemäß DIN 40110-1 das Verhältnis vom Betrag der Wirkleistung P zur Scheinleistung S
 Palestinian Airlines (IATA-Code), palästinensische Fluggesellschaft
 Primera Air Scandinavia (IATA-Code), dänische Fluggesellschaft

PF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Stadtkreis Pforzheim und Enzkreis
 Großbritannien: Preston
 Norwegen: Arendal in der Provinz Agder

P+F, P&F, P + F oder P & F steht für:
 Park and fly

Pf steht für:
 Pf (Paketfilter), Paketfilter-Firewall von OpenBSD (auch für andere BSD-Betriebssysteme)
 Penguinfriends, europäisches IRC-Netzwerk
 Pfennig, ehemalige deutsche Währung
 Pfaffsche Determinante

pF steht für:
 pF-Wert, die Kraft, mit der das Bodenwasser entgegen der Schwerkraft in der Bodenmatrix gehalten wird
 Pikofarad, 10−12 F, ein Billionstel Farad, eine physikalische Einheit der elektrischen Kapazität

.pf steht für:
 .pf, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Französisch-Polynesien

Siehe auch:

Abkürzung